PTB puede referirse a las siglas de:

 Partido del Trabajo de Bélgica (en francés, las siglas en flamenco son PVDA).
[ [Portland Trail Blazers] ]
 Partido Laborista Brasileño (en portugués Partido Trabalhista Brasileiro).
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt, instituto alemán de metrología.
 Radio-Televizija Vojvodine, radiotelevisión de Voivodina (en letras cirílicas, las siglas en letras latinas son RTV).
 Peña Tots Bufats, peña de fiestas en Gata de Gorgos (Alicante, España).
 La expresión Powers that be.